Kawamae ist der Familienname folgender Personen:

Naoki Kawamae (* 1982), japanischer Badmintonspieler
Rikiya Kawamae (* 1971), japanischer Fußballspieler